Les Indomptables est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Indomptables est un western américain de Nicholas Ray sorti en 1952 ;
 Les Indomptables de Colditz est un film britannique de Guy Hamilton sorti en 1955 ;
 Les Indomptables est une revue de l'éditeur de petit format Aventures et Voyages parue entre 1980 et 1982 ;
 Les Indomptables est le onzième album de la série de bande dessinée Aria paru en 1988.

Voir aussi